Weißen heißen folgende geographischen Objekte:

 Weißen (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weißen (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weißen (Niederer Fläming),  Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Weißen (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weißen (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Weißen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weißen (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Weißen (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Waisen
 Weisen
 Weiß (Begriffsklärung)
 Weissen